Le patronyme italien Capitani, Capitanio ou Capitano provient de surnoms médiévaux dérivés du mot Capitaneus (capitaine; la plus haute autorité de la ville): les personnes le portant sont le plus souvent dans le service d'un Capitaneo.

Patronyme 

 Giorgio Capitani (1927-2017), réalisateur de cinéma italien.
 Grace de Capitani (1957), actrice italo-belge.
 Philibert Capitani (1928), joueur français de rugby à XV.

 Bartolomea Capitanio, religieuse italienne fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Marie.

Divers 
 Capitani Produits Electroniques à Bruxelles
 Capitani, série télévisée luxembourgeoise

Patronyme italien